El término Boreal puede referirse a:

Geografía
Boreal, relativo al Norte geográfico.
Chaco Boreal es la zona más septentrional del Gran Chaco.
Hemisferio Boreal es una división geodésica del planeta Tierra.
Región biogeográfica boreal es una región definida por la Directiva Hábitats.

Climatología
Boreal (época) es un período o fase climática del Holoceno.
Clima boreal es un clima de la zona subartica, según la Clasificación de Köppen.
Subboreal (período) es un período o fase climática anterior al actual, en el Holoceno.
Preboreal (período) es un período o fase climática al principio del Holoceno.

Zoología
Añapero boreal es un ave de la familia Caprimulgidae.
Alcaudón boreal es una especie de ave de la familia Laniidae.
Borealopelta markmitchelli es una especie del género Borealopelta de dinosaurio, que vivió a mediados del período Cretácico.
Borealosuchus es un género extinto que vivió desde el Cretácico Superior al Eoceno.
Borealonectes es un género extinto de pliosaurio.
Ballena boreal es una especie de cetáceo de la familia Balaenidae.
Calderón boreal es un género de cetáceos de la familia de los zífidos.
Camarón boreal es una especie de crustáceo de la familia Pandalidae.
Carbonero boreal es una especie de ave de la familia de los páridos (Paridae).
Fulmar boreal es una especie de ave procelariforme de la familia Procellariidae.
Lince boreal es una especie de mamífero carnívoro de la familia Felidae.
Lissodelphis borealis es una especie de cetáceo de la familia Delphinidae.
Mapache boreal es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los prociónidos.
Milano boreal es una especie de ave de la familia Accipitridae.
Mochuelo boreal es una especie de ave de la familia Strigidae.
Paíño boreal es una especie de ave procelariforme de la familia Hydrobatidae.
Phylloscopus borealis es una especie de ave paseriforme de la familia Phylloscopidae.
Pibí boreal es una especie de ave paseriforme de la familia Tyrannidae.
Rorcual boreal es una especie de cetáceo de la familia Balaenopteridae.
Tiburón boreal es una especie de elasmobranquio de la familia Somniosidae.
Zarapito boreal es una especie de ave charadriforme de la familia Scolopacidae.

Botánica
Bosque boreal es un bioma.
Cymbidium boreale es una especie de orquídea terrestre.
Galium boreale es una planta herbácea de la familia Rubiaceae.
Linnaea borealis es una especie de planta de la familia  Caprifoliaceae.
Polemonium boreale es una especie perteneciente a la familia de las polemoniáceas.
Reino Boreal es uno de los reinos florales identificado por el botánico Ronald Good.

Astronomía
Corona Boreal es una constelación.

Otros usos
Aurora boreal es un fenómeno que se presenta en el cielo nocturno de zonas polares.